Sardasht kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sardasht (shahrestan), Västazarbaijan, 
 Jangal-e Sarasht, skog, Gilan, 

Robotskapade Iranförgreningar